Усть-Качка:
 Усть-Качка — бальнеологический курорт в Усть-Качке, основанный в 1936 году.
 Усть-Качка — село, расположенное в Пермском районе Пермского края.